Окоронкво () — нигерийская фамилия.

 Окоронкво, Айзек (род. 1978) — футболист.
 Окоронкво, Джонатан (род. 2003) — футболист.
 Окоронкво, Соломон (род. 1987) — футболист.